Варгас има више значења:

 Варгас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Варгас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Варгас, Теколапа (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Варгас (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику